Игры Центральной Америки и Карибского бассейна 1993 года прошли с 19 по 30 ноября в Понсе (Пуэрто-Рико). В соревнованиях приняло участие 3570 спортсменов.

Виды спорта

Медальный зачёт

Ссылки 
 Historia de los Juegos Deportivos Regionales mas antiguos del mundo

Игры Центральной Америки и Карибского бассейна
1993 год в спорте
1990-е годы в Пуэрто-Рико
Ноябрь 1993 года
Международные спортивные соревнования в Пуэрто-Рико